Шон Морган Денисон (; род. , Трэйл, Британская Колумбия, Канада) — канадский профессиональный баскетболист, играющий на позиции центрового.

Карьера 
В студенческие годы учился в американском университете Санта-Клара и выступал в команде «Санта-Клара Бронкос» в первом дивизионе NCAA. В заключительном сезоне был признан лучшим игроком года в Западной конференции, а также попал в первую «Сборную Всех Звёзд» конференции.

В 2007 году Шон отправился в Европу, где первым профессиональным клубом в его карьере стал «Тофаш». За 3 года вместе с командой пробился из второго дивизиона в элиту местного баскетбола – Турецкую баскетбольную лигу.

Сезон 2010/2011 провёл в немецком клубе «Айсберен Бремерхафен», сыграв в 36 матчах, в среднем набирая 8,2 очка и 4,3 подбора.

В 2011 году переехал в Россию, где в течение 2 лет выступал за клубы «Спартак-Приморье» и «Атаман».

В сезоне 2013/2014 Шон играл в румынском клубе «Орадя», в 2014/2015 – в «Тварде Перники», в 2015/2016 – в турецком «Петким Спор».

В 2016 году Денисон вернулся в клуб «Орадя». В румынском чемпионате провёл 38 матчей, набирая в среднем 10,9 очка, 4,8 подбора, 1,6 передачи, 1 блок-шот за 23 минуты игрового времени. В Лиге чемпионов ФИБА принимал участие в 18 матчах и отметился средними показателями в 11,3 очка, 6,9 подбора, 1,8 передачи, 1,3 блок-шота за 25 минут.

В сентябре 2017 года подписал контракт с «Нижним Новгородом», но спустя несколько дней был вынужден покинуть команду по семейным обстоятельствам.

Сборная Канады 
В 2003 году впервые попал в юношескую сборную Канады (до 18 лет), с которой принял участие во Всемирных юношеских играх в Далласе.

В составе главной сборной Канады Шон Денисон сыграл на Панамериканских играх в 2007 году.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте БК «Спартак-Приморье»

Баскетболисты Канады
Игроки БК «Тофаш»
Игроки БК «Айсберен Бремерхафен»
Игроки БК «Спартак-Приморье»
Игроки БК «Атаман»
Игроки БК «Орадя»
Игроки БК «Тварде Перники»
Игроки БК «Петким Спор»
Игроки сборной Канады по баскетболу